El topónimo Somerton puede hacer referencia a:

 la ciudad de Somerton, en Arizona (Estados Unidos);
 varios lugares de Inglaterra:
 la parroquia de Somerton, en Norfolk;
 el pueblo y parroquia de Somerton, en Oxfordshire;
 el pueblo de Somerton, en Somerset; o
 la parroquia de Somerton, en Suffolk.